Tomáš Berka může být:

 Tomáš Berka (klávesista) (* 1947) – slovenský klávesista, hudební skladatel, scénograf a výtvarník
 Tomáš Berka (kytarista) (1968–2018) – český kytarista, zpěvák a hudební skladatel
 Tomáš Berka (voják) (1896–1943) – československý voják, legionář a odbojář